Diciotto navi della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Hunter:

HMS Hunter (1646) – Dogger catturato nel 1646 e radiato nel 1649.
HMS Hunter (1652) – Brulotto da 10 cannoni, in precedenza sloop francese Chasseur, catturato nel 1652 e bruciato nel 1653.
HMS Hunter (1656) – Vascello da sei cannoni dei Cavalier, catturato dai Roundhead nel 1656e affondato nel 1661.
HMS Hunter (1672) – Vascello da 30 cannoni catturato agli olandesi nel 1672 e radiato nel 1677.
HMS Hunter (1673) – Sloop da 4 cannoni varato nel 1673 e radiato nel 1683.
HMS Hunter (1690) – Brulotto da 8 cannoni varato nel 1690 e catturato dagli spagnoli nel 1710.
HMS Hunter (1739) – Brulotto da 10 cannoni varato nel 1739 e demolito nel 1743.
HMS Hunter (1756) – Sloop da 10 cannoni varato nel 1756 e radiato nel 1780.
HMS Hunter (1763) – Cutter da 8 cannoni varato nel 1763 e radiato nel 1771.
HMS Hunter (1796) – Sloop da 16 cannoni varato nel 1796 e naufragato nel 1797.
HMS Hunter (1801) – Brigantino da 18 cannoni varato nel 1801 e demolito nel 1809.
HMS Hunter (1812) – Brigantino da 10 cannoni varato nel 1805 e catturato dagli americani nel 1813.
HMS Hunter (1856) – Cannoniera in legno della classe Clown, varata nel 1856 e radiata nel 1884.
HMS Hunter (1895) – Cacciatorpediniere della classe Handy, varato nel 1895 e radiato nel 1912.
HMS Hunter (H35) – Cacciatorpediniere della Classe H, varato nel 1936 e affondato nel 1940.
HMS Hunter (D80) – Portaerei di scorta della classe Bogue, varata nel 1942 per la US Navy come USS Block Island e ceduta alla Royal Navy, restituita agli statunitensi nel 1945.
HMS Hunter (1945) – Landing Ship Tank varata nel 1945 e radiata nel 1962.
HMS Hunter (P284) – Pattugliatore della classe Attacker, varato nel 1983 e ceduto al Libano nel 1991.